Executie betekent letterlijk uitvoering, meestal van een gerechtelijk vonnis. 

 doodstraf, het uitvoeren van een doodvonnis
 uitvoering van een andere straf dan de doodstraf
 standrechtelijke executie, soms wordt een moord een executie genoemd, bijvoorbeeld een moord op een gijzelaar (in de beide betekenissen mogelijk)
 executierecht, het ten uitvoer leggen van een executoriale titel, zoals een vonnis

Zie ook 
 Liquidatie (moord)